Бара́бинский сельсове́т — упразднённые административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Кетовского района Курганской области России. 

Административный центр — село Бараба.

15 марта 2022 года сельсовет был упразднён в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

История 
Образован в 1919 году в Утятской волости Курганского уезда.

Постановлениями ВЦИК от 3 и 12 ноября 1923 года в составе Курганского округа Уральской области РСФСР образован Утятский район, территория которого 10 июня 1931 года передана в состав Курганского района.

15 февраля 1944 года Барабинский сельсовет вошёл в состав образованного Кетовского района.

Решением Курганского облисполкома № 710 от 15 июля 1953 года д. Каргаполовка перечислена из Лесниковского сельсовета в Барабинский сельсовет.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1954 года в Барабинский сельсовет объединён с упразднённым Темляковским сельсоветом.

4 ноября 1959 года Кетовский район упразднён, территория вошла в состав Курганского района.

1 февраля 1963 года образован Курганский сельский район, который 3 марта 1964 переименован в Кетовский сельский район, а 12 января 1965 года преобразован в Кетовский район.

Решением Курганского облисполкома № 378 от 27 сентября 1965 года д. Камарская и с. Бараба объединены.

Решением Курганского облисполкома № 822 от 22 декабря 1977 года д. Предеина исключена как сселившаяся.

Решением Курганского облисполкома № 466 от 7 июля 1981 года д. Каргаполовка исключена как сселившаяся. 

Темляковский сельсовет вновь образован 23 августа 1996 года.

В соответствии с Законом Курганской области от 6 июля 2004 года № 419 сельсовет наделён статусом сельского поселения.

Законом Курганской области от 25 октября 2017 года N 87, в состав Барабинского сельсовета были включены оба населённых пункта упразднённого Темляковского сельсовета (село Темляково и деревня Новая Затобольная).

Население

Состав сельского поселения 

 По данным переписи 1926 года в Барабинском сельсовете проживало 1397 чел., в т.ч. 
 в с. Бараба(-инское) 725 чел., в т.ч. русских 716 чел., цыган 9 чел.
 в д. Лаптева (Коргат) 428 чел., в т.ч. русских 426 чел., эстонцев 2 чел.
 в д. Мухина 244 чел., в т.ч. русских 244 чел.

Глава 
С сентября 2014 года — Погосян Арутюн Рафикович

Примечания

Ссылки 
 Сельсовет на сайте района

Муниципальные образования Кетовского района
Упразднённые сельские поселения Курганской области
Сельские поселения, упразднённые в 2022 году